Pchnięcie kulą mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas 14. Halowych Mistrzostw Świata w Stambule.

Zarówno eliminacje jak i finał odbyły się 9 marca.

Ustalone przez IAAF minimum uprawniające do udziału w zawodach wynosiło 20,00 metrów.

Zawodnicy urodzeni w latach 1995–1996 nie mogli zostać zgłoszeni do tej konkurencji.

Rekordy 
W poniższej tabeli przedstawiono (według stanu przed rozpoczęciem mistrzostw) rekordy świata, poszczególnych kontynentów, halowych mistrzostw świata a także najlepszy wynik na świecie w sezonie halowym 2012.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje 
Do zawodów przystąpiło 23 zawodników. Aby dostać się do finału trzeba było osiągnąć co najmniej 20,70 m (Q) lub uzyskać jeden z 8 najlepszych rezultatów (q).

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Pchnięcie kulą mężczyzn